Gunman ist der Familienname folgender Personen:

 Taylor Gunman (* 1991), neuseeländischer Radrennfahrer

Gunman bezeichnet:
 Gunman Chronicles, Ego-Shooter
 Gunman (Film), italienischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1976 (Ritornano quelli della calibro 38)
 The Gunman, ein französisch-amerikanischer Actionthriller aus dem Jahr 2015 unter der Regie von Pierre Morel
 in der Schreibweise Gun Man Alternativtitel des Westerns Nacht in der Prärie von Robert Wise (1948)